Miejscowości w USA:
 Randolph – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Randolph – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Riley
 Randolph – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Randolph – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Randolph – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Randolph – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Randolph – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Cedar
 Randolph – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Randolph – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Randolph – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Randolph – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Rich
 Randolph – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Randolph – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
 Randolph – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
 Randolph – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Orange

Gminy w USA:
 Randolph (ang. Randolph Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
 Randolph (ang. Randolph Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Randolph (ang. Randolph Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Ohio
 Randolph (ang. Randolph Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Randolph (ang. Randolph Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Randolph (ang. Randolph Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Randolph (ang. Randolph Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Randolph (ang. Randolph Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Francois
 Randolph (ang. Randolph Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Randolph (ang. Randolph Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Randolph (ang. Randolph Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Randolph (ang. Randolph Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McKenzie
 Randolph (ang. Randolph Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Randolph (ang. Randolph Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Randolph (ang. Randolph Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
 Randolph (ang. Randolph Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) – w stanie Wirginia Zachodnia